Пикардският език е романски език, говорен от неизвестен брой души във Франция и Белгия.

Фрази 
Canchon Dormoire d'Alexandre Desrousseaux – 1853: P'tit Quinquin
Dors, min p'tit quinquin,
Min p'tit pouchin min gros rojin,
Te m'fras du chagrin,
Si te n'dors point ch'qu'à d'main.
Ainsi l'aut' jour, eun pauv' dintelière,
In amiclotant sin p'tit garchon
Qui, d'puis tros quarts d'heure, n'faijot qu'braire,
Tâchot d'lindormir par eun' canchon.
Ell' li dijot: Min Narcisse,
D'main t'aras du pain n'épice
Du chuc à gogo
Si t'es sache et qu'te fais dodo.

Литература 
 Литература

Външни препратки 
 Пикардският език на Ethnologue

Аудио 
 www.ches.diseux.free.fr
 www.ches.diseux.free.fr
 Centre de Ressources pour la Description de l'Oral (CRDO)

Романски езици
Френски език
Езици във Франция
Езици в Белгия
О дьо Франс